Trinitarier bezeichnet:

 ein Mitglied des Ordens der allerheiligsten Dreifaltigkeit und dem Loskauf der Gefangenen, siehe Trinitarierorden
 einen Anhänger der Dreieinigkeitslehre, siehe Trinität